Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).

Характерные черты

Отличия от зайцев 

Кролики отличаются от зайцев альтрициальностью (термин восходит к  f. [altor] кормилица, воспитательница, также как термин «альтрициальный»,  — незрелорождающийся, — применяемый, в частности, к гнездовым птицам и к таким млекопитающим, как крысы, медведи и т. п.) — их детёныши рождаются слепыми, лишёнными мехового покрова, растут в норах. Зайцы, напротив, — прекоциалы: зайчата появляются на свет покрытыми шерстью, с открытыми глазами. Все кролики, кроме американского, живут в подземных норах, часто глубоких и сложных; тогда как зайцы — в простых гнёздах, расположенных на земле (так же делают и американские кролики). Зайцы к тому же обычно не живут группами. Зайцы в целом больше кроликов, их уши длиннее, а мех имеет чёрные отметки. Зайцы до сих пор не приручены — кролики же часто выступают в качестве домашних питомцев.

Анатомические особенности 
Кролики обладают полными, овальными телами. Их уши достигают длины более 10 см, возможно, являются адаптацией к обнаружению хищников, также для охлаждения тела. Размеры и вес кролика колеблются от 20 см в длину и 0,4 кг веса до 50 см и веса более 2 кг. Мех кроликов, как правило, длинный и мягкий, с оттенками коричневого, серого и тёмно-жёлтого цветов. Короткий хвост покрыт большим количеством коричневатого меха (белого на верхушке в случае американских кроликов).

Кролики обладают большими, мощными задними лапами. На передних лапах по пять пальцев, на задних — по четыре. Пальцы заканчиваются когтями. Кролики — пальцеходящие животные; перемещаясь, они опираются на кончики своих пальцев.

Поскольку у кроликов надгортанник расположен над мягким нёбом (за исключением тех случаев когда они глотают), они обладают . У кроликов есть два комплекта резцов, расположенных один за другим. По этому признаку их можно отличить от грызунов, с которыми их часто путают. Карл Линней изначально объединял кроликов и грызунов в класс грызунообразные. Позже они были разделены, поскольку преобладало мнение о том, что многие сходства являются результатом конвергентной эволюции. Однако недавние анализы ДНК и обнаружение общего предка подтвердили мнение, что кролики и грызуны имеют общее происхождение, поэтому сейчас их часто объединяют в общий таксон Грызунообразные.

Кролики обладают кишечным пищеварением. Бо́льшая часть их пищеварительного процесса происходит в толстой и слепой кишке. Слепая кишка кроликов примерно в 10 раз больше их желудка, и вместе с толстой кишкой составляет приблизительно 40 % их желудочно-кишечного тракта. Уникальная мускулатура слепой кишки позволяет кишечному тракту кроликов отделять волокнистый материал от более легкоусвояемого вещества; волокнистый материал выходит как фекалии, в то время как более питательные вещества упаковываются в слизистую оболочку и выходят как цекотрофы. Цекотрофы содержат большое количество минералов, витаминов и протеинов, которые необходимы для здоровья кроликов. Они едят цекотрофы, чтобы удовлетворить свои пищевые потребности; слизистая оболочка позволяет питательным веществам проходить через кислотную среду желудка для дальнейшего переваривания в кишечнике. Данный процесс помогает кроликам извлекать из еды необходимые им питательные вещества.

Кролики — животные-жертвы, поэтому они всегда настороже относительно своего окружения. Столкнувшись с потенциальной угрозой, кролик может застыть и приступить к обзору местности, а затем предупредить своих сородичей, сильно ударяя лапами по поверхности земли. У кроликов очень широкое поле зрения, и значительная его часть уделена обзору пространства, которое находится у них над головой.

Кролики спасаются от хищников, вырывая нору, упрыгивая прочь в зигзагообразной манере; в случае, если кролика схватили, он наносит схватившему мощный пинок задними лапами. Сильные крепкие зубы, позволяющие кроликам эффективно кусаться, также помогают им вырваться.

Места обитания и распространённость 
Места обитания кроликов включают в себя поляны, леса, луга, пустыни и водно-болотные угодья. Кролики живут группами, и самый известный вид — дикий кролик (он же «европейский кролик»), обитает в подземных норах, нередко объединённых в большую систему.

Больше половины всей мировой популяции кроликов обитает в Северной Америке. Кролики также исконно присущи для юго-западной Европы, юго-восточной Азии, Суматры, некоторых островов Японии; а также некоторых частей Африки и Южной Америки. Кролики не водятся на большей части Евразии, где представлены различные виды зайцев.

В Южной Америке кролики появились в результате великого межамериканского обмена. На большей части этого континента представлен только один вид кроликов — бразильский кролик. При этом большая часть Южного конуса совсем не содержит кроликов.

Дикий кролик был внедрён во многие места земного шара.

Таксономия

Домашние кролики 

Домашний кролик — это одомашненная разновидность дикого (европейского) кролика (одомашнен был поздно, приблизительно в VI веке н. э.). Человек использует кроликов как в качестве домашних питомцев, так и для получения выгоды в виде мяса, шкурок и шерсти, а также в качестве подопытных животных при проведении лабораторных исследований. Существует множество пород кроликов. Отрасль животноводства, занимающаяся разведением домашних кроликов, называется кролиководство.

Кролики-вредители 

Нашествие европейских диких кроликов на Австралию началось в 1856 году с покорения юго-восточной части материка. Кроликов завезли с собой колонисты, и те за 50 лет заселили район Австралии, по площади превышающий половину Европы, причиной чему послужила кроличья плодовитость (одна самка за год рождает до 40 крольчат) и отсутствие естественных врагов. Кролики съели растительность, которой питались местные виды животных, и выселили их из нор, что привело к исчезновению многих представителей местной фауны, а также лесов, поскольку кролики поедали молодые побеги, не давая деревьям вырасти. Правительство Австралии было вынуждено выделить значительные средства на строительство специального проволочного заграждения.

Болезни кроликов 
Кролики очень восприимчивы к болезням животных и человека, которые по происхождению подразделяются на заразные и незаразные. Лечение кроликов нецелесообразно экономически по затратам времени и средств, поэтому крупные хозяйства сразу отдают больных кроликов на убой для шкур и мяса. При обновлении поголовья кролики проходят трёхнедельный карантин. Для профилактики заболеваний весной и осенью проводится дезинфекция места содержания кроликов, которая повторяется перед окролом самок. Осуществляется контроль состояния кроликов ветеринарами: осмотры проводятся перед случкой, окролом, после окрола; молодняк — на второй день после рождения и каждые 10—15 дней до достижения трёхмесячного возраста.

Незаразные болезни 
Незаразные болезни кроликов вызываются неправильным кормлением или содержанием.

 Болезни органов пищеварения — возникают в случае неправильного кормления недоброкачественными или не соответствующими возрасту животного кормами, их резкой смены, также простуды. При нехватке молока крольчата поедают грубый корм, предназначенный для матери, который повреждает слизистые оболочки желудка и кишечника и приводит к воспалению. Взрослые кролики заболевают при поедании недоброкачественных кормов, поражённых гнилью и плесенью, загрязнённых продуктами жизнедеятельности. Болезни органов пищеварения проявляются диареями, запорами, вздутиями живота.
 Болезни органов дыхания — причиной воспаления слизистой оболочки дыхательных путей, лёгких и плевры может быть переохлаждение, возникшее из-за сквозняков и высокой влажности. Другими причинами могут быть химические и механические поражения из-за содержания в загрязнённых и запылённых клетках. Болезни органов дыхания проявляются общим угнетённым состоянием, поражениями носа, чиханием, затруднённым дыханием, болезненности грудной клетки.
 Обморожения — от низких температур в первую очередь страдают уши кроликов, которые при сильном поражении могут отпадать.
 Рахит — проявляется в нарушениях костей и вызван недостатком в питании витамина D, фосфора и кальция.
 Солнечный и тепловой удары — при воздействии прямых солнечных лучей или высокой температуры, особенно при сопутствующей духоте, может проявиться вялость, плохой аппетит, воспаление слизистых. В тяжёлых случаях кролики погибают.
 Травмы — в тесноте или при наличии у клеток травматичных деталей кролики могут получить ушибы, раны и переломы. При тяжёлых повреждениях лечение нецелесообразно, кроликов сразу отправляют на убой.

Заразные болезни 
Заразные болезни кроликов вызываются бактериями, вирусами или паразитами, живущими на теле или во внутренних органах. Среди них:

 Вирусная геморрагическая болезнь кроликов
 Инфекционный мастит — воспаление молочной железы.
 Инфекционный ринит
 Инфекционный стоматит — наиболее часто встречающееся поражение слизистой оболочки полости рта.
Кокцидиоз
Колибактериоз — острая инфекционная болезнь молодняка, вызываемая патогенной кишечной палочкой и проявляющаяся главным образом диареей.
Миксоматоз — быстро распространяющаяся острая инфекционная болезнь кроликов и зайцев с инкубационным периодом 3—11 дней, возбудителей переносят грызуны и кровососущие насекомые.
 Спирохетоз — инфекционное заболевание, возбудителем которой являются бактерии спирохеты, поражающие половые органы кроликов; заражение происходит при спаривании. Болезнь снижает плодовитость самок.
Сальмонеллёзы — острые кишечные инфекции, вызываемые сальмонеллами.
Трихофития — кожные инфекционные заболевания, вызываемые грибами.
Туберкулёз
Чесотка — заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом.
 Педикулёз — поражение кроличьей вошью.

Кролик как лабораторное животное 
Кролик — один из самых распространённых видов лабораторных животных, используемых при проведении экспериментальных исследований. Организм кролика очень чувствителен к воздействию биологических агентов, включая микробы, вирусы и физические факторы, поэтому они широко используются в медицинской и биологической промышленности при изготовлении и испытании лечебных и профилактических препаратов. При производстве лекарственных средств и иммунобиологических препаратов на кроликах проводят исследования на пирогенность.

В качестве лабораторных животных наравне с белыми мышами, крысами и морскими свинками кроликов используют при индикации антигенной активности противовирусных вакцин, также кролики являются экспериментальным объектом при разработке и оценке офтальмологических методов.

Кролики в искусстве

Кролики в фольклоре и мифологии 

 В античной культуре кролик выступал в качестве символа плодовитости и жизни, а также распутства и являлся одним из атрибутов богини Венеры (Афродиты).
 В китайской литературе кролик является спутником богини Чанъэ на Луне. Он обычно изображается толкущим в ступе эликсир бессмертия.
 Согласно японской мифологии, кролики живут на Луне, где делают моти — популярную закуску из риса.
 Кролики также являются одним из 12 знаков Зодиака Китая в китайском календаре. Интересно, что во вьетнамском календаре кроликов заменили кошками, поскольку кролики не обитают на территории Вьетнама.
 В африканском фольклоре кролик является положительным героем, обладающим умом и изворотливостью.
 Кролик изображается у ног Девы Марии, как символ победы целомудрия.
 Кроличья лапка является талисманом удачи.

Кролики в искусстве 

 Братец Кролик — персонаж «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Чандлера Харриса.
 У американского писателя Джона Апдайка Хойера есть цикл «Романов о Кролике» («Кролик, беги», «Кролик вернулся» и так далее).
 Кролик — один из героев серии сказок про Винни-Пуха.
 Белый Кролик — персонаж сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».
 Широко известна повесть Фазиля Искандера «Кролики и удавы».
 Серия сказок английской писательницы и художницы Беатрис Поттер под названием «Кролик Питер».
 Роман Ричарда Адамса «Корабельный холм» (или «Обитатели холмов») целиком посвящён диким кроликам.
 В книге Дугала Диксона «После человека: Зоология будущего» высказано предположение о том, что кролики в процессе эволюции превратятся в бегающий аналог копытных — кролопу. 
 Кролики являются второстепенными героями сказочного цикла книг «Рэдволл» Брайана Джейкса.
 Мультяшный кролик Роджер — главный персонаж фильма «Кто подставил кролика Роджера».
 Мультяшный кролик Шалтай — второстепенный персонаж мультсериала «Чокнутый».

См. также 

 Дикий кролик
 Домашний кролик
 Кроличья лапка (амулет)
 Крольчатник
 Кролиководство
 Кроличий конкур
 Крольчатина
 Рэббит
 Рэббит-Хэш

Примечания

Литература 
 

 
Парафилетические группы